La Serie B 2008-2009 è stata la 77ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 30 agosto 2008 e il 30 maggio 2009 e conclusa con la vittoria del , al suo secondo titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Francesco Tavano () con 24 reti.

Stagione 
Delle 22 squadre che la compongono, le sette nuove squadre rispetto all'edizione precedente sono le retrocesse dalla Serie A 2007-2008 (,  e  che hanno preso il posto delle promosse ,  e ), e le promosse dalla Serie C1 (, ,  e , rimpiazzano le retrocesse ,  e  ed il fallito ). Il Sassuolo è esordiente assoluto in Serie B.

Nel mese di luglio, ancor prima del sorteggio dei calendari, si registrò l'esclusione del Messina per inadempienze di carattere finanziario: in sostituzione dei peloritani, fu quindi ammesso l'Avellino.

Per la prima volta ben tre squadre disputano le partite casalinghe in stadi esterni al comune di appartenenza: oltre all'AlbinoLeffe e al Sassuolo, che sono di scena per l'intero campionato rispettivamente a Bergamo e a Modena, anche il  ha giocato le prime partite casalinghe a Treviso in attesa dell'avvenuto adeguamento del
proprio stadio agli standard previsti per la categoria.

Avvenimenti 
In un campionato molto equilibrato sin dalle prime giornate figurano nuove squadre provenienti da serie diverse, tra queste vi è il Sassuolo debuttante assoluto nella serie cadetta, il quale si presenta come candidato alla retrocessione, ma al contrario dei pronostici di tutti coloro lo condannassero la squadra riuscì a disputare un buon campionato, mancando di poco la qualificazione ai play-off per un posto in Serie A.

Play-off che si disputeranno tra il  (3º), il  (4º), l' (5º) e la rivelazione  (6°). Salgono direttamente in Serie A il  dopo otto anni di cadetteria e il , dopo appena un anno. Il Livorno conquista la promozione vincendo i play-off e riabbraccia la massima serie anch'esso dopo un solo anno di assenza. In coda retrocessioni per il , ultimo in classifica a quota 35 punti, l' e per il  che è retrocesso all'ultima giornata a causa di una sconfitta per 0-1 contro il Brescia giunta al 94º minuto.

Conquistano la salvezza squadre candidate alla retrocessione come le neopromosse  e  e l' di Franco Colomba, al termine di una stagione altalenante. Vince la classifica marcatori Francesco Tavano del Livorno con 24 reti segnate; dietro di lui il brasiliano del Bari Barreto con 23 gol.

Salvezza tribolata raggiunta infine dal , che dopo aver raccolto 16 punti nel girone di andata, ultimo in classifica e già dato per retrocesso, ha poi raccolto 35 punti, salvandosi all'ultima giornata con un successo esterno a Trieste.

Il Rimini, che ad inizio campionato poteva essere considerata una delle favorite per i play-off, ha chiuso il campionato al 18º posto dopo la sconfitta all'ultima giornata per 0-2 a Cittadella, e dunque non è riuscito nell'intento di salvarsi direttamente, venendo condannato così al doppio spareggio salvezza contro l'.

Proprio i dorici sono riusciti ad ottenere i play-out anziché la retrocessione diretta a vantaggio del Pisa in maniera quanto mai rocambolesca. Durante l'ultimo turno infatti, mentre il Pisa pareggiava 0-0 in casa con il Brescia e con i lombardi ridotti in 10 per l'espulsione di Vass, l'Ancona si trovava sotto per 3-1 a Bergamo con l'Albinoleffe. Nel giro di due minuti tuttavia i dorici raggiungono il 3-3 e iniziano a sperare nel miracolo. Nonostante ciò al 90' la situazione non è ancora cambiata e l'Ancona si ritrova terzultimo con 47 punti, due in meno dei Pisani. Ma è nei minuti di recupero che accade l'incredibile: dapprima Surraco porta l'Ancona sul 3-4 al 91' e pochi minuti più tardi, al 94', una rete di Zambrella permette al Brescia di vincere allo stadio Garibaldi, ribaltando improvvisamente la classifica e permettendo ai dorici di scavalcare i rivali sul filo di lana. Ai play-out si sfidano Ancona e Rimini, pareggiando all'andata 1-1 al Del Conero con reti di Pagano per i romagnoli e il pareggio di Mastronunzio per l'Ancona a 5' minuti dalla fine. È un risultato che consegna quasi la salvezza al Rimini, al quale basterebbe un punto nella gara di ritorno per restare in Serie B per il quinto anno consecutivo. Nella partita di ritorno è l'Ancona la squadra che riesce a salvarsi, vincendo per 1-0 (gol di Mastronunzio al 79'), condannando i romagnoli alla retrocessione nella Lega Pro, dopo quattro anni nella serie cadetta.

Il 12 luglio 2009 tre delle quattro squadre retrocesse, Pisa, Avellino e Treviso, vengono escluse dai campionati professionistici: con nuove società ripartiranno dalla Serie D (Avellino e Pisa) o dall'Eccellenza (Treviso).

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 2009-2010.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Lega Pro Prima Divisione 2009-2010.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri::
Punti negli scontri diretti.
Differenza reti negli scontri diretti.
Differenza reti generale.
Reti realizzate in generale.
Sorteggio.

Note:
L'Ascoli ha scontato 1 punto di penalizzazione.
Il Treviso ha scontato 1 punto di penalizzazione.
L'Avellino ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Tabellone

Semifinali

Finali

Play-out

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: Bari (22)
 Minor numero di sconfitte: Parma (4)
 Migliore attacco: Bari e Parma (65 gol fatti)
 Miglior difesa: Parma (34 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Parma (+31)
 Miglior serie positiva Parma, 18 giornate (dalla 25ª alla 42ª)
 Maggior numero di pareggi: Livorno (20)
 Minor numero di pareggi: Ancona (7)
 Minor numero di vittorie: Treviso (7)
 Maggior numero di sconfitte: Ancona (21)
 Peggiore attacco: Ascoli e Treviso (37 gol fatti)
 Peggior difesa: Grosseto e Ancona (66 gol subiti)
 Peggior differenza reti: Treviso (-25)
 Partita con più reti: Cittadella - Piacenza 4-4 e Grosseto - Salernitana 6-2 (8)
 Imbattibilità portiere: Marco Fortin (Vicenza) 702 minuti.

Individuali

Classifica marcatori

Note

Altri progetti 

Calcio nel 2008
Calcio nel 2009
2008